Lampriminae — подсемейство жуков из семейства рогачей.

Классификация 
В подсемейство включают 5 родов с 11 видами.
 Dendroblax (3 вида)
 Dendroblax earlii (эндемик Новой Зеландии)
 Homolamprima (1 вид)
 Homolamprima crenulata
 Lamprima (5 видов)
 Lamprima adolphinae
 Lamprima tasmaniae
 Lamprima aurata
 Lamprima micardi
 Lamprima latreilleit
 Phalacrognathus (1 вид)
 Phalacrognathus muelleri
 Streptocerus (1 вид)
 Streptocerus speciosus

Ссылки 
 Lampriminae.

Рогачи
Подсемейства насекомых